UNAM ist die Abkürzung für:
 UNAM Pumas, mexikanischer Fußballverein
 Universidad Nacional Autónoma de México, mexikanische Universität
 Universität von Namibia, Universität in Namibia

UNaM ist die Abkürzung für:
 Universidad Nacional de Misiones, Universität in Argentinien

Unam steht für:
 Unam Sanctam, päpstliche Bulle des Mittelalters

UNAM